Golden League 2023 (Runde 3/Marts) bliver den tredje udgave af Golden League-sæsonen 2022-23 for kvinder. Den bliver spillet i Holland, fra den 2. til den 5. marts 2023. Runden fungerer som en del af Golden League-sæsonen, som består af i alt tre runder. Både Danmark, Norge og Holland deltager som fast vært, ved hver runde.  deltager ved denne runde af turneringen.

Dansk Håndbold Forbund og Norges Håndballforbund havde indgået et nyt partnerskab med Hollands håndboldforbund som medarrangør af turneringen, eftersom det franske håndboldforbund havde trukket sig.

Spillesteder

Tabeloversigt

Kampe

Referencer 

2022/23 (kvinder, runde 3)
Håndbold i 2023